Ундозерское сельское поселение или муниципа́льное образова́ние «Ундозерское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Плесецком муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствовало административно-территориальной единице в Плесецком районе — Ундозерскому сельсовету.

Административный центр — посёлок Ундозеро.

Законом Архангельской области от 26 апреля 2021 года № 412-25-ОЗ с 1 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием Плесецкого муниципального района в муниципальный округ.

География 
Ундозерское сельское поселение находится в западной части Плесецкого района Архангельской области. Крупнейшие озёра поселения: Ундозеро, Шардозеро, Сывтозеро, Слобода. Крупнейшие реки: Икса, Ундоша.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

В 1963—1965 годах Ундозерский сельсовет входил в состав Плесецкого сельского района.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Список населённых пунктов Плесецкого района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Пудожский уезд

Примечания

Ссылки 
 Описание границ территории муниципального образования — городского поселения «Ундозерское»
 Плесецкие новости: Населённые пункты Плесецкого района
 Подчинённые пункты Ундозерского сельсовета Приозёрного района Архангельской области // Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Плесецкого района